Een oude en Oud-Griekse benaming voor de stad Feodosija in de Krim.
 Theodosia (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri.